Papius ist

 ein römischer Gentilname, siehe Papius

Papius ist der Familienname von

 Elias Adam Papius (1722–1777/78), deutscher Arzt, Botanikprofessor, Hofmedikus, Leibarzt und Dekan in Würzburg
 Heinrich von Papius (1839–1924), deutscher Jurist, Reichstagsabgeordneter
 Johann Papius (1558–1622), deutscher Logiker und Mediziner
 Johann Philipp von Papius (1673–1742), deutscher Jurist, Konsistorialrat und Oberbürgermeister von Würzburg

Siehe auch:
 Papen
 Papen (Adelsgeschlecht)